

Geografia

Austria 
 Dorf – frazione di Hartkirchen, comune nel distretto di Eferding (Alta Austria)
 Dorf – frazione di Scheffau am Wilden Kaiser, comune nel distretto di Kufstein (Tirolo)
 Dorf an der Enns – frazione di Haidershofen, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Dorf an der Pram – comune nel distretto di Schärding (Alta Austria)

Germania 
 Dorf im Bohnental – ex comune ora frazione di Schmelz, comune nel circondario di Saarlouis (Saarland)
 Dorf Mecklenburg – comune nel circondario del Meclemburgo Nordoccidentale (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen – comunità amministrativa con capoluogo Dorf Mecklenburg

Svizzera 
 Dorf – comune nel distretto di Andelfingen (Canton Zurigo)
 Dorf – frazione di Schänis, comune nel distretto di See-Gaster (Canton San Gallo)
 Schinznach-Dorf – ex comune ora frazione di Schinznach, comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)